Vala – język programowania
 Vala – wieś w gminie Vendreshë w Albanii